Die Liste der Stolpersteine in Weingarten führt die vom Künstler Gunter Demnig verlegten Stolpersteine in der Stadt Weingarten in Oberschwaben auf.

Stolperschwellen

Stolperstein

Verlegedatum 
Stolperstein und Stolperschwellen wurden am 17. April 2013 von Gunter Demnig persönlich verlegt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Artikel der Schwäbischen Zeitung
 Bildergalerie der Schwäbischen Zeitung

Kultur (Weingarten, Württemberg)
WeingartenWurttemberg
Geschichte (Landkreis Ravensburg)